Hollandale ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den USA:
Hollandale (Minnesota)
Hollandale (Mississippi)
Hollandale (Wisconsin)